Corlo – frazione di Valbrenta in provincia di Vicenza
 Corlo – frazione di Ferrara
 Corlo – frazione di Formigine in provincia di Modena
 Corlo – frazione di Montone in provincia di Perugia